Сонджон - 6-й правитель корейської держави Корьо;
  Сонджон - 13-й правитель Корьо;
 Сонджон - ван корейської держави Чосон.